Андрей Василиу Димитров, известен като Амира или Амирата, е български радетел за свобода.

Той е организатор на съпротивата и предводител на Каварненското въстание от 1877 година и участник в Българското опълчение по време на Руско-турската освободителна война.

Външни препратки 
 Паметник на Амирата в Каварна

Каварненско въстание
Български революционери
Български столетници
Родени в Каварна
Починали в Каварна